Tant pis, chanson de Roch Voisine (2004)
 Tant pis,  album de Soan (2009).